Норис — фамилия.

Известные носители 
 Норис, Ася (1912—1998) — итальянская актриса театра и кино.
 Норис, Энрико (1631—1704) — итальянский кардинал, историк церкви.

См также 
 Норрис